Хемпшир има више значења:
 Хемпшир (грофовија)
 Округ Хемпшир (Западна Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Округ Хемпшир (Масачусетс), је округ у америчкој савезној држави Масачусетс
 Хемпшир (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Њу Хемпшир, америчка савезна држава